Постышевский район — административно-территориальные единицы бывшего СССР:

Россия 
 Постышевский район — с 1935 по 1936 г. название Красноармейского района Приморского края.
 Постышевский район — в 1935 проектное переименование Переяславского района Приморского края.

Украина 
 Постышевский район — с 1935 по 1938 г. название Покровского района Донецкой области.